Moha, egy fajta növény
 Moha, község Fejér megyében
 Moha (Horvátország), () falu Horvátországban Vukovár-Szerém megyében
 MOHA, Mozdulatművészek Háza